Облик може бити:
 Облик (Зларин), ненасељено острво у Шибенском архипелагу код острва Зларин у Јадранском мору, Хрватска
 Облик (Вргада), ненасељено острво у Шибенском архипелагу између острва Мурвењак и Вргада у Јадранском мору, Хрватска
 Уметничка група Облик, удружења уметника у Југославији између два светска рата основано 1926 у Београду
 Облик (планина), планина у Србији
 Облик (жупа), 
 облик, основни појам